Alfredo Alves Tinoco – calciatore brasiliano, centrocampista
 Diego Tinoco – attore statunitense
 Luis Tinoco – calciatore portoghese, difensore
 Pedro Filipe Tinoco Monteiro – calciatore portoghese, difensore